Гридчин — фамилия. Известные носители:

 Гридчин, Анатолий Митрофанович (род. 1940) — советский и российский учёный в области транспортных систем и дорожного строительства.
 Гридчин, Валерий Павлович (1938—1977) — советский и российский кларнетист, заслуженный артист РСФСР (1977).
 Гридчин, Виктор Алексеевич (род. 1942) — советский и российский учёный, специалист в области сенсорной электроники.